Götaland es una región histórica de Suecia, en la que se encuentran los lagos Vänern y Vättern. Es una de las tres grandes regiones tradicionales de Suecia. Götaland no tiene ninguna entidad en la división administrativa actual de Suecia.

El nombre proviene del pueblo de los gautas, o gotar en idioma original, que significa «Tierra de los gautas».
La segunda ciudad de Suecia, Gotemburgo, está situada en la costa occidental de Götaland.

El nombre también tiene relación con los Godos, pueblo germánico que se cree que, partiendo de aquí, se dirigió al sur de Europa, donde estaba el decadente Imperio Romano, donde se subdividieron en Visigodos, que ocuparon la península Ibérica, y Ostrogodos, que ocuparon la Itálica

Provincias 
Götaland estaba formada por diez provincias, basadas más o menos en la región bajo las jurisdicciones de la Corte de apelación de Göta (establecidas en 1634), a las cuales se les añadieron Escania, Gotland y Bohuslän entre 1658 y 1679:

Véase también 
Pueblo godo
Pueblo ostrogodo
Pueblo visigodo
Norrland
Svealand

Enlaces externos 

Regiones históricas de Suecia